Aloha - filosofia tradicional de Havaí
 Aloha (Oregon)
 Aloha (1931) - filme de Albert S. Rogell
 Aloha (2015) - filme de Cameron Crowe
 Aloha Airlines - companhia aérea do Havaí
 Aloha from Hawaii - álbum de Elvis Presley
 Protocolo ALOHA - protocolo usado pela ALOHAnet, sistema de acesso a redes de comunicação